Ничто не вечно (фильм, 1984) — американский фантастический фильм 1984 года, реж. Том Шиллер.
 Ничто не вечно (фильм, 1995) — американский фильм 1995 года, реж. Джек Бендер.